Panenka music est un label musical indépendant généraliste français. Il a été créé en 2015 par Olivier Caillart et Antoine Guena, alias Fonky Flav’, membre du groupe 1995  . Parmi ses artistes on retrouve: PLK, Therapie TAXI, Georgio, Bekar, Tsew The Kid, Junior Bvndo, Ambre, S-crew et Pogo Car Crash Control. Le label est distribué par Wagram music.

Discographie

Albums studio

Mixtapes

EPs

Rééditions 

Label discographique ayant son siège en France